Askov (Minnesota)
 Askov (Denemarken)
 Askov (parochie) in Denemarken
 Aaskov of Åskov, voormalige gemeente in Denemarken